Platten bezeichnet:
 
 Reifendefekt, umgangssprachlich
 Plätten, Vorgang des Entknitterns etwa der Wäsche mit einer Plättmaschine
 Plätten (Boot), eine traditionelle Form eines Bootes im Salzkammergut

Platten heißen folgende geographische Objekte:

 Platten (bei Wittlich), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Platten (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Platten (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Platten (Gemeinde Maria Neustift), Katastralgemeinde von Maria Neustift, Oberösterreich
 Platten (Gemeinde Altaussee), Ort bei Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Platten (Gemeinde Telfs), Ortschaft von Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Platten (Percha), Fraktion der Gemeinde Percha, Südtirol

 Blatno,  Gemeinde in Nordböhmen bei Chomutov
 Horní Blatná, Stadt im böhmischen Erzgebirge (Bergstadt Platten)
sowie:
 Platten (Oberweningen), Berg in der Gemeinde Oberweningen im Kanton Zürich, Schweiz

Platten, Familienname:
 Clemens Platten (1893–1971), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum, CDU)
 Eugen Senge-Platten (1890–1972), deutscher Künstler, Maler, Bildhauer
 Fritz Platten (1883–1942), schweizerischer Kommunist
 Marion Platten (* 1958), deutsche Schwimmerin
 Michael Platten (* 1971), deutscher Neurologe 
 Rachel Platten (* 1981), US-amerikanische R&B- und Popsängerin
 Stephen Platten (* 1947), britischer anglikanischer Geistlicher, Bischof von Wakefield

Platten, Weiteres:
  Ernst Platten & Söhne (1950–2002), Nutzfahrzeuge der Marke Platten, Bad Peterstal-Griesbach, Deutschland

Siehe auch:
 Platte, Platen